Ludendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Ludendorff (1865–1937), deutscher General und Politiker
 Hans Ludendorff (1873–1941), deutscher Astronom
 Mathilde Ludendorff (1877–1966), deutsche Autorin 

Ludendorff ist der Name folgender Orte:
 Ludendorff, von 1940 bis 1945 Dorf im Kreis Posen, Provinz Posen: Kruszewnia (Swarzędz), Dorf im Powiat Poznański, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Ludendorff (Kreis Labiau), Provinz Ostpreußen, untergegangenes Dorf im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Ludendorf